Армагедон е мястото на последната битка между Бог и Сатаната според Библията.

Армагедон може да се отнася още за:
 Армагедон, албум на Ария от 2006 година;
 Армагедон, американски филм от 1998 година.